Griechische Zahlwörter, die zumeist über das Lateinische aus dem Griechischen vermittelt wurden, sind wie Präpositionen Wortbestandteil vieler deutscher und internationaler Fach- und Lehnwörter.
 Zur Zahlenschreibung der antiken Griechen siehe Griechische Zahlen
 Unbestimmte Numerale (viel, wenig, …) siehe Liste griechischer Präfixe
 umfangreiche Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern

Altgriechische Zahlwörter 

Die Tabelle zeigt die Formen des attischen Dialekts. Deklinierbare Zahlwörter sind gelb unterlegt; die Reihenfolge der Genera ist Maskulinum, Femininum, Neutrum.

Für die Verbindung von Einern, Zehnern, Hundertern, Tausendern usw. gilt:Geht die kleinere Dezimaleinheit voran, so muss  (dt.: und) stehen,geht die größere voran, so kann  stehen.

Die Zahlen 1, 2, 3 und 4 werden dekliniert und infolgedessen auch alle damit zusammengesetzten Zahlen:

Neugriechische Zahlwörter 
Die Grundzahlen und deren Lautung nach IPA

Siehe auch 
Griechisch:
 Liste griechischer Präfixe
 Liste griechischer Suffixe
 Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern

Latein:
 Liste lateinischer Präfixe
 Liste lateinischer Suffixe
 Lateinische Zahlwörter

Weblinks 
 Verwendung der griechischen Zahlwörter in den Naturwissenschaften

Etymologie
Liste (deutsche Sprache)
Liste (Zahlwörter)
Zahlwort